Oberthal (Saarland) : municipi alemany de Saarland
 Oberthal (Berna) : municipi suís del cantó de Berna